Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не брала участь через операцію на щиколотці.

Сіяні гравчині 

Notes
  Вінус Вільямс третя за рейтингом кваліфікувалась, але не взяла участь через травму лівого зап'ястка
  Мартіна Хінгіс четверта за рейтингом кваліфікувалась, але не брала участь через операцію на щиколотці
  Моніка Селеш дев'ята за рейтингом кваліфікувалась, але вирішила не брати участь, оскільки турнір проходив у Німеччині, де на неї 1993 року здійснено напад.

Сітка

Фінальна частина

Посилання 

одиночний
Тур WTA 2001